Кажан (Microchiroptera) — підряд ссавців з ряду лиликоподібних, або рукокрилих (Vespertilioniformes, або Chiroptera).
 Кажан-1

Відомі люди 

 Кажан Галина Володимирівна (1948) — актриса, артистка розмовного жанру.
 Кажан Іван (*д/н — після 1750) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького у 1750 році.
 Кажан Іван Дмитрович (1906 — ?) - український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.